Gimli bezeichnet:
 das auch Gimle genannte ›Paradies‹ der nordischen Mythologie
 Gimli (Manitoba), eine Stadt in der kanadischen Provinz Manitoba
 einen Zwerg in Tolkiens Welt, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Gimli

Siehe auch:
 Gimli Glider, Spitzname einer im Segelflug notgelandeten Boeing 767-200, siehe Air-Canada-Flug 143